Amado puede referirse a lo siguiente:

 Amado (Arizona).— Un lugar de Arizona.
 Amado (arquitectura).— Un elemento arquitectónico.
 Amado (nombre).— Un nombre propio.
 Amado (obispo de Segovia).— Un obispo de Segovia.